Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

 

 
 
 
 
 
 

 113e régiment d'artillerie (France)
113e régiment d'infanterie (France)
113e régiment d'infanterie territoriale

 

 
 

 

Homonymie d'unités militaires